HMS Swale ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Swale (1841), Leichter 
 HMS Swale (1905), Zerstörer, im Dienst 1905 bis 1919, siehe River-Klasse (1903) #Die Boote der River-Klasse
 HMS Swale (K217), Fregatte der River-Klasse (1941), im Dienst 1942 bis 1955